Вадим Павленко:
 Павленко, Вадим Иванович (1955—2000) — советский футболист.
 Павленко, Вадим Сергеевич (род. 1980) — российский актёр и каскадёр.